Il premio (El premio) – romanzo di Manuel Vázquez Montalbán del 1996
El premio – film del 2010 diretto da Elías León Siminiani
El premio – film del 2011 diretto da Paula Markovitch